|-
| (198101) 2004 SJ44||||18 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198102) 2004 SX47||||18 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198103) 2004 SZ48||||21 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198104) 2004 SO49||||21 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198105) 2004 SS50||||22 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198106) 2004 SH51||||22 вересня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198107) 2004 SG52||||18 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198108) 2004 SU53||||22 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198109) 2004 SY54||||22 вересня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 198110 Гетроудс (Heathrhoades)||||17 вересня 2004||Обсерваторія Столова Гора||Дж. Янґ
|-
| (198111) 2004 SZ56||||16 вересня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198112) 2004 TM1||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198113) 2004 TY1||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198114) 2004 TQ2||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198115) 2004 TV2||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198116) 2004 TJ4||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198117) 2004 TF5||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198118) 2004 TJ6||||2 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198119) 2004 TX8||||4 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198120) 2004 TZ11||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (198121) 2004 TM12||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198122) 2004 TY14||||9 жовтня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (198123) 2004 TB15||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198124) 2004 TT15||||11 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198125) 2004 TV17||||12 жовтня 2004||Молетайська обсерваторія||К. Серніс, Й. Зданавісіус
|-
| (198126) 2004 TS18||||14 жовтня 2004||Обсерваторія Ґудрайк-Піґотт||Рой Такер
|-
| (198127) 2004 TE23||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198128) 2004 TS25||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198129) 2004 TG28||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198130) 2004 TZ30||||4 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198131) 2004 TS31||||4 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198132) 2004 TQ32||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198133) 2004 TX33||||4 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198134) 2004 TT34||||4 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198135) 2004 TK35||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198136) 2004 TX35||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198137) 2004 TT36||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198138) 2004 TW37||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198139) 2004 TT38||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198140) 2004 TB39||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198141) 2004 TB40||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198142) 2004 TF42||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198143) 2004 TA46||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198144) 2004 TK46||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198145) 2004 TC48||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198146) 2004 TE50||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198147) 2004 TR51||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198148) 2004 TY52||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198149) 2004 TL53||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198150) 2004 TM53||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198151) 2004 TN53||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198152) 2004 TY53||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198153) 2004 TD55||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198154) 2004 TJ55||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198155) 2004 TD61||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198156) 2004 TB66||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198157) 2004 TM66||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198158) 2004 TP69||||5 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198159) 2004 TA71||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198160) 2004 TR71||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198161) 2004 TR72||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198162) 2004 TG73||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198163) 2004 TS73||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198164) 2004 TZ73||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198165) 2004 TZ75||||6 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198166) 2004 TP77||||7 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198167) 2004 TO79||||4 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198168) 2004 TM81||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198169) 2004 TM86||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198170) 2004 TQ90||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198171) 2004 TA92||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198172) 2004 TF93||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198173) 2004 TV97||||5 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198174) 2004 TY101||||6 жовтня 2004||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (198175) 2004 TG103||||6 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198176) 2004 TK103||||6 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198177) 2004 TL103||||7 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198178) 2004 TL104||||7 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198179) 2004 TJ106||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198180) 2004 TH107||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198181) 2004 TE108||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198182) 2004 TR108||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198183) 2004 TD109||||7 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198184) 2004 TU109||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198185) 2004 TC114||||7 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198186) 2004 TE114||||7 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198187) 2004 TM124||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198188) 2004 TC125||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198189) 2004 TG125||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198190) 2004 TD126||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198191) 2004 TU127||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198192) 2004 TR128||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198193) 2004 TK129||||7 жовтня 2004||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (198194) 2004 TH131||||7 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198195) 2004 TY133||||7 жовтня 2004||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (198196) 2004 TY136||||8 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198197) 2004 TO137||||8 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198198) 2004 TZ137||||8 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198199) 2004 TA138||||8 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (198200) 2004 TX138||||9 жовтня 2004||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|}

Див. також 
 Список астероїдів

198100